Первая чешская футбольная лига (, спонсорское название — Fortuna:Liga, до сезона 2018/19 — HET liga, до сезона 2017/18 — ePojisteni.cz liga, до сезона 2015/16 — Синот лига , до сезона 2014/15 — Гамбринус лига ) — высшая лига чемпионата Чехии по футболу. Проводится с 1993 года, до этого чешские клубы участвовали в чемпионате объединённой Чехословакии. В первенстве лиги участвует 16 команд. Официальным спонсором лиги является букмекерская компания Fortuna.

Соревнования в рамках Первой лиги проводятся Футбольной ассоциацией Чехии. Команды играют по два круга, всего 30 туров. С сезона 2018/19 после окончания регулярного чемпионата команды делятся на три группы и играют мини-турниры для определения итоговых позиций в чемпионате.

Чемпионы и призёры

Лучшие клубы

Таблица коэффициентов УЕФА  
 По состоянию на 12 мая 2022 года

 …
 14  Швейцария
 15  Греция
 16  Чехия
 17  Норвегия
 18  Дания
 …

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии

Чехия